Wenn der Vater mit dem Sohne ist der Titel:

 eines deutschen Stummfilms, siehe Wenn der Vater mit dem Sohne (1918)
 eines deutschen Spielfilms, siehe Wenn der Vater mit dem Sohne (1955)
 einer österreichischen Fernsehserie, siehe Wenn der Vater mit dem Sohne (Fernsehserie)
 eines deutschen Fernsehfilms, siehe Wenn der Vater mit dem Sohne (2005)